Il singolare del torneo di tennis Melbourne Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Peter McNamara 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (campione)
 John Sadri (primo turno)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Bill Scanlon (primo turno)

 Assente
 Kim Warwick (quarti di finale)
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Paul McNamee (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Melbourne Indoor 1980